La nazionale di pallacanestro polacca Under-18, è una selezione giovanile della nazionale polacca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità polacca di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1964 - 6°
1968 - 9°
1970 - 6°
1972 - 10°
1974 - 6°

1976 - 6°
1978 - 12°
1984 - 11°
1990 - 6°
1992 - 9°

2002 - 8°
2005 - 15°
2010 - 6°
2011 - 6°
2012 - 16°

2013 - 16°
2014 - 16°
2015 - 20°
2016 - 22°

Collegamenti esterni 
 

Polonia
Under 18